Die Tippeligaen 2003 war die 59. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 13. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 12. April 2003 und endete am 22. November 2003 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum zwölften Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 18. Meisterschaft für die Mannschaft. Zudem gewannen sie auch zum neunten Mal den Pokalwettbewerb. Es war das insgesamt siebte Double aus Meisterschaft und Pokal.

Die Saison war gekennzeichnet von der Dominanz der Mannschaft von Rosenborg BK. Schon am zweiten Spieltag übernahmen sie die Tabellenspitze und standen dort bis zum Schluss. Der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz stieg schnell an, da sie die ersten sieben Spiele alle gewannen, und betrug nach dem zehnten Spieltag schon zehn Punkte. Danach war es nie wieder weniger. Drei Spieltage vor Ende der Saison waren es sogar 20 Punkte. Nach dem 22. Spieltag stand der Sieg in der Meisterschaft fest. Rosenborg BK verlor nur drei Spiele, davon zwei, nachdem die Meisterschaft schon fest stand.

Von den Aufsteigern konnte sich nur Tromsø IL in der Tippeligaen halten. Aalesunds FK dagegen musste wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Vålerenga Fotball blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2003
Eliteserien-Saison (Fußball)